Kesang Choden ist der Name folgender Personen:

 Kesang Choden (Königin-Großmutter) (* 1930), Königin-Großmutter von Bhutan
 Kesang Choden Wangchuck (* 1982), Prinzessin von Bhutan